Сокоапа има више значења:

 Сокоапа (Тлакоапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сокоапа (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сокоапа (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику